Der Herr der Welt steht für:

 Der Herr der Welt (Mützelburg), ein vierbändiger Roman von Adolf Mützelburg, erschienen 1856
 Der Herr der Welt (Verne), Originaltitel Maître du monde, ein Roman des französischen Autors Jules Verne, erstmals 1904 veröffentlicht
 Der Herr der Welt (Benson), Originaltitel Lord of the World, ein Roman des britischen Geistlichen Robert Hugh Benson aus dem Jahr 1906
 Der Herr der Welt (1913), einen deutschen Stummfilm von 1913 von Rudolf del Zopp
 Der Herr der Welt (1934), einen deutschen Spielfilm von 1934 von und mit Harry Piel